'Alphonse IV' peut désigner :
 Alphonse IV dit le Moine (mort en 933), roi de León de 925 à 931 ;
 Alphonse IV (1291-1357), roi du Portugal de 1325 à 1357 ;
 Alphonse IV dit le Bénin ou le Débonnaire (1299-1336), roi d'Aragon et de Sardaigne de 1327 à 1336 ;
 Alphonse IV d'Este (1634-1662), duc de Modène.